Баратова — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Баратова, Изабелла Григорьевна (1906—1966) — советская актриса.
 Баратова, Людмила Алексеевна (род. 1939) — российский химик.
 Баратова, Мукаддас (1909—1950) — Герой Социалистического Труда.